Abraham Ortelius – Cartografo fiammingo (1528-1598)
13132 Ortelius – Asteroide del sistema solare.